Bobby Connelly (acteur), 1909 kindacteur
Bobby Connelly (choreograaf)